Scandinavian Cup ist der Name folgender Sportveranstaltungen:

 Scandinavian Cup (Badminton), Badmintonturnier
 Skilanglauf-Scandinavian-Cup, Skilanglauf-Rennserie
 Scandinavian Cup 2022, American-Football-Wettbewerb